Chris Vande Velde (né le  à Moorhead dans l'État du Minnesota) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Chris VandeVelde a été choisi par l'équipe des Oilers d'Edmonton lors de la quatrième ronde, en  du Repêchage d'entrée dans la LNH 2005. Il a débuté en Ligue nationale de hockey le  et a inscrit son premier but le  lors de la victoire 6 à 3 des Oilers contre les Blue Jackets de Columbus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Stars de Lincoln || USHL ||7 ||1 ||4 ||5 ||0 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2005-2006 || Stars de Lincoln || USHL ||56 ||16 ||20 ||36 ||70 ||9 ||1 ||3 ||4 ||10
|- 
|2006-2007 || Université du Dakota du Nord || WCHA ||38 ||3 ||6 ||9 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Université du Dakota du Nord || WCHA ||43 ||15 ||17 ||32 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Université du Dakota du Nord || WCHA ||43 ||18 ||17 ||35 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Université du Dakota du Nord || WCHA ||42 ||16 ||25 ||41 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 67|| 12|| 4|| 16|| 45|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
|2010-2011 || Oilers d'Edmonton|| LNH || 12|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 68|| 7|| 16|| 23|| 33|| 14|| 6|| 0|| 6|| 10
|-
|2011-2012 || Oilers d'Edmonton || LNH || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 57 || 7 || 13 || 20 || 27 || 17 || 2 || 2 || 4 || 10
|-
|2012-2013 || Oilers d'Edmonton || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 41 || 10 || 14 || 24 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Flyers de Philadelphie || LNH || 18 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Flyers de Philadelphie || LNH || 72 || 9 || 6 || 15 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Flyers de Philadelphie || LNH || 79 || 2 || 12 || 14 || 27 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Flyers de Philadelphie || LNH || 81 || 6 || 9 || 15 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lukko || Liiga|| 27 || 6 || 10 || 16 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 54 || 11 || 31 || 42 || 34 || 13 || 3 || 5 || 8 || 12 	

| 278 || 18 || 30 || 48 || 95 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance dans le comté de Clay (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Oilers d'Edmonton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du EC Red Bull Salzbourg